Taupo Motorsport Park (также известна как Та́упо) — дорожная трасса, расположенная на Броудлендс роуд, Таупо, Новая Зеландия.

Общая информация 
В ходе рекондструкции, завершившейся в 2006 году, трасса автоклуба Таупо обрела несколько дополнительных петель. Длительность круга при наибольшей конфигурации достигает 3,5 км. Стоимость работ оценивается в 13 миллионов новозеландских долларов.

Комплекс включает в себя центр совершенствования водительского мастерства, а также административное здание, где на первом этаже расположено 13 корпоративных апортаментов, а на втором центр управления гонкой и закусочная.

Соревнования 
Главная спортивная известность Таупо пришла после проведения на нём нескольких этапов серии A1 Grand Prix в 2007—2009 годах.

Изучая возможность проведения гонок своей серии на этой трассе организаторы Ф1 договорились с владельцами трассы о некоторых изменениях в конфигурации автодрома: шикана в конце прямой стала более жёсткой. После крупного завала в этом месте в 2009 году шикана была заменена на S-образный поворот.

Трасса 
Автодром можно использовать в четырёх конфигурациях (длиной, соответственно, в 3,5, 3.4, 2.2 и 1.3 км).

Имеются два пит-комплекса. Один из них обладает трёхэтажным зданием боксов на 32 машиноместа.

В комплексе имеется трасса для драг-рэйсинга (830 на 17 метров).

Различные конфигурации трассы имеют лицензии FIA (например, то кольцо, где проводила свои гонки серия A1 Grand Prix, имеет международную лицензию класса 2) и полностью удовлетворяет всем нормам безопасности.

Примечания

Ссылки 
 Сайт автодрома
 Профиль трассы на сайте motorsport.org.nz

Гоночные трассы по алфавиту
Гоночные трассы Новой Зеландии
Трассы А1
Северный остров (Новая Зеландия)